Etten puede hacer referencia a:

Alemania 

 Etten (Alemania), bosque en el estado federal de Baden-Württemberg.

Estados Federados de Micronesia 

 Etten (Fonoton), isla en el municipio de Fonoton, estado de Chuuk.
 Etten (Tonoas), isla en el municipio de Tonoas, estado de Chuuk.

Países Bajos 

 Etten (Países Bajos), ciudad en el municipio de Oude IJsselstreek, provincia de Provincie Gelderland. 
 Etten-Leur, municipio de la provincia de Brabante Septentrional, formado por dos núcleos de población: Etten y Leur.